Waal, település Németországban
 Waal, folyó Hollandiában